XVII летние Олимпийские игры прошли в Риме (Италия) с 25 августа по 11 сентября 1960 года.

Медалисты

Академическая гребля

Баскетбол

Бокс

Борьба

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Велоспорт

Водное поло

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Женщины

Конный спорт

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Парусный спорт

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Стрельба

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Мужчины

Женщины

Футбол

Хоккей на траве

Примечания 

Летние Олимпийские игры 1960
Списки призёров Олимпийских игр